Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand steht für:

 Götz von Berlichingen (Goethe), ein Schauspiel in fünf Akten von Johann Wolfgang von Goethe
 Götz von Berlichingen zubenannt mit der eisernen Hand, deutscher Stummfilm von 1925 
 Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand (Film), deutsche Verfilmung aus dem Jahr 1978